Sailor  (engl. für Seemann) steht für:
 Sailor (Band), britische Popband
 Sailor (Album), Musikalbum der Steve Miller Band (1968)
 Sailor (Lied), Lied von Petula Clark (1961)
 Sailor (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1976)
 Sailor (Pferd) (1817–1820), englisches Vollblut
 The Sailor, Musikalbum von Mickey Newbury (1979)
 Sailor (Firma), japanischer Hersteller von Füllfederhaltern und entsprechenden Tinten

Sailor ist der Familienname folgender Personen:
 Wendell Sailor (* 1974), australischer Rugbyspieler
 Walter Ronnie Sailor, Jr. (* um 1975), US-amerikanischer Beamter

Siehe auch:
 Saylor
 Sailer